Анталкидов мир, также Царский мир — мирный договор, подписанный летом 387 года до н. э. между представителями греческих полисов, гарантом которого выступала Персия. Назван по имени спартанского военного деятеля и дипломата Анталкида.

Предыстория 

После уничтожения лакедемонского флота персами под предводительством афинянина Конона в сражении при Книде (в начале августа 394 года до н. э.) Спарта утратила своё владычество на море и над всеми прибрежными городами Малой Азии и прилегающими к ней островами. С другой стороны, успехи спартанского оружия в беотийско-коринфской войне, несмотря на победы при Немейском Коринфе и Коронее, в общем были настолько незначительны, что спартанцы увидели себя вынужденными изменить политику. В Спарте поняли, что невозможно долго отстаивать своё господство на суше и на море одновременно против персов и против союза государств Северной и Средней Греции. Поэтому решено было отказаться от греческих городов в Малой Азии, чтобы по возможности с помощью персов снова возвратить Спарте её прежнюю гегемонию в европейской Греции. Спартанцы отправили хитрого дипломата Анталкида к Тирибазу, персидскому наместнику в Сардах, для открытия переговоров в этом направлении. Первые попытки (392 год до н. э.) не имели особенного успеха; но Анталкиду всё-таки удалось настроить персов в пользу новой политической программы Спарты и поселить подозрения к деятельности Конона в пользу Афин. Несколько лет спустя (388 год до н. э.) Анталкид, сделавшийся тем временем спартанским навархом в азиатских морях, возобновил свою попытку в Сузах перед царём Артаксерксом II Мнемоном, который тогда был раздражён против афинян за поддержку, оказанную ими восстанию Эвагора на Кипре.

Благодаря поддержке Тирибаза Анталкид добился принятия всех своих предложений и в сопровождении его вернулся в Малую Азию. Истощённые долговременной войной, остальные греческие государства согласились отправить послов в Сарды, чтобы из уст Тирибаза выслушать волю царя.

Основные положения 
Главнейшие статьи Анталкидова мира заключались в следующем:
 греческие города Малой Азии и Кипра должны признать над собою верховную власть Персии;
 все другие греческие города, большие и малые, остаются независимыми;
 всякому, кто откажется подписать условия этого мира, будет объявлена война Персией и теми, кто принял мирные условия.

Значение 
Наблюдение за исполнением условий договора персидский царь возложил на спартанцев. Позорная сторона этого мира, главным образом, заключается в том, что единоплеменники греков в Малой Азии отданы были в жертву варварам и что персидский царь сделался верховным третейским судьёй даже в Элладе. Но зато восстановление автономии всех, даже малых греческих государств, дало спартанцам возможность снова утвердить свою гегемонию над Грецией.

Чего не мог добиться Ксеркс, добился Артаксеркс: персидский царь распоряжался Грецией, как своей, и притом — не введя в неё ни одного солдата.

Литература 
 

Договоры по алфавиту
Мирные договоры IV века до н. э.
Международные договоры Древней Греции
Международные договоры Ахеменидской державы
Коринфская война
387 год до н. э.